glj – codice ISO 639-3 della lingua gula iro